est le titre de plusieurs œuvres :
 A Saucerful of Secrets, un album de Pink Floyd, paru en 1968 ;
 A Saucerful of Secrets, un morceau inclus sur l'album du même nom.